Checa steht für:

 Checa (Guadalajara), Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Checa (Spanischer Bürgerkrieg), Vernehmungszentrum der Republikaner während des Spanischen Bürgerkriegs
 Checa (Azuay), Vorort der Provinzhauptstadt Cuenca sowie Parroquia rural im Kanton Cuenca der ecuadorianischen Provinz Azuay
 Checa (Quito), Vorort der ecuadorianischen Hauptstadt Quito und Parroquia rural im Kanton Quito der Provinz Pichincha

Checa ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Checa (* 1972), spanischer Motorradrennfahrer
 Esmeralda Checa († 2014), peruanische Schauspielerin